Vicelinuskerk (Hamburg-Sasel)
 Vicelinuskerk (Kiel)
 Vicelinuskerk (Lübeck)
 Vicelinuskerk (Neumünster)
 Vicelinuskerk (Pronstorf)
 Vicelinuskerk (Ratekau)
 Vicelinuskerk (Segeberg)